Almere Pampus, een stadsdeel van Almere
Pampus (water), een ondiep water voor de ingang van het IJ
 De uitdrukking voor Pampus liggen, ‘niet in staat om iets te doen’.
Pampus (eiland), een kunstmatig eiland en fort bij de ingang van het IJ
Pampus (geslacht), een vissengeslacht
Pampus (open zeilboot), een zeilbootklasse
Pampus (roeivereniging), een roeivereniging in Almere
Pampus (tijdschrift), een muziektijdschrift
Plan Pampus, geplande maar niet gerealiseerde uitbreiding van Amsterdam
Slag om Pampus, een Nederlands televisieprogramma uit 2008.